Гемеробы
 — семейство насекомых из отряда сетчатокрылых. Распространены всесветно. Около 560 видов. Рассматривается как сестринская группа по отношению к златоглазкам.

Описание 
Отличительным признаком семейства является наличие, помимо жилки Rs, дополнительных ответвлений жилки R1, так называемых косых радиальных ветвей (ORB). Личинки ведут хищный образ жизни и охотятся на мягкотелых насекомых: тлей, червецов и других грудохоботных, наносящих ущерб растениям. По этой причине Hemerobiidae могут использоваться в качестве средства биологической борьбы с вредителями.

Палеонтология 
Древнейшие гемеробы были найдены позднеюрских отложениях Казахстана. Известно также несколько меловых видов († Plesiorobius sibiricus, † Plesiorobius canadensis).

Классификация 

Кладограмма Hemerobiidae на основе морфологических и молекулярных данных. Psychobiellinae распределены между Notiobiellinae и Zachobiellinae, а Adelphohemerobiinae рассматривается как incertae sedis.

Семейство включает около 560 видов в составе 25 родов и 10 подсемейств.

 Подсемейство Adelphohemerobiinae
 Adelphohemerobius Oswald, 1993
 Подсемейство Drepanacrinae
 Austromegalomus
 Conchopterella
 Drepanacra
 Подсемейство Carobiinae
 Carobius
 Подсемейство Drepanepteryginae
 Drepanepteryx Leach, 1815
 Gayomyia
 Neuronema
 Подсемейство Hemerobiinae
 Biramus
 Hemerobiella
 Hemerobius Linnaeus, 1758
 Nesobiella
 Wesmaelius Krüger, 1922
 Подсемейство Megalominae
 Megalomus Rambur, 1842
 Подсемейство Microminae
 Megalomina Banks, 1909
 Micromus Rambur, 1842
 Micromus tasmaniae
 Nusalala Navás, 1913
 Подсемейство Notiobiellinae
 Anapsectra
 Notiobiella
 Psectra Hagen, 1866
 Zachobiella
 Подсемейство Psychobiellinae
 Psychobiella
 Подсемейство Sympherobiinae
 Neosympherobius
 Nesobiella
 Sympherobius Banks, 1904

См. также 
 Гемеробия серпокрылая

Примечания

Литература 
 New, T.R. 1988: A revision of the Australian Hemerobiidae (Insecta: Neuroptera). Invertebrate taxonomy, 2: 339—411.
 Makarkin, V.N., Wedmann, S. & Weiterschan, T. 2016. A new genus of Hemerobiidae (Neuroptera) from Baltic amber, with a critical review of the Cenozoic Megalomus-like taxa and remarks on the wing venation variability of the family. Zootaxa 4179(3): 345—370. doi: 10.11646/zootaxa.4179.3.2.
 Oswald, J.D. 1993: Revision and cladistic analysis of the world genera of the family Hemerobiidae (Insecta: Neuroptera) . Journal of the New York Entomological Society, 101: 143—299.
 Engel, M. S. & Grimaldi, D. A. 2007: The neuropterid fauna of Dominican and Mexican Amber (Neuropterida: Megaloptera, Neuroptera). American Museum Novitates. 3587:1-58.
 Makarkin, V.N.; Wedmann, S.; Weiterschan, T. 2012: First record of a fossil larva of Hemerobiidae (Neuroptera) from Baltic amber. Zootaxa 3417: 53—63.

Ссылки 

 BioLib: Hemerobiidae 
 Brown lacewings of Florida  на сайте University of Florida / IFAS Featured Creatures Web site

 
Семейства насекомых